Anghelescu, Angelescu:
 Constantin Anghelescu (Angelescu)
 Emil Angelescu
 Eugen Angelescu
 Giulia Anghelescu